Île de France (en español Isla de Francia) puede referirse a los siguientes artículos:

 Île de France, región francesa que abarca ocho departamentos, y con capital en París.
 Circunscripción de Île de France, circunscripción electoral francesa utilizada cada 5 años desde 2004 durante las Elecciones al Parlamento Europeo.
 Île de France, antigua provincia francesa.
 Île de France, el nombre dado a la colonia francesa de Mauricio entre los siglos XVIII y XIX.
 SS Île de France, transatlántico francés construido en Saint-Nazaire, Francia, para la Compagnie Générale Transatlantique.